Liste von Mondfinsternissen steht für:

 Liste der Mondfinsternisse des 20. Jahrhunderts
 Liste der Mondfinsternisse des 21. Jahrhunderts